Een verkeersweg:
N231 (België)
N231 (Nederland), zie Provinciale weg 231
N231 (Zwitserland)